est le titre original anglais de plusieurs œuvres :

 Dead of Night, titre original d'Au cœur de la nuit, film britannique fantastique à sketches d'Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden et Robert Hamer sorti en 1945 ;
 Dead of Night, titre original du Mort-vivant, film américain de Bob Clark sorti en 1974 ;
 Dead of Night, titre original de Dead of Night, téléfilm américain de Dan Curtis sorti en 1977 ;
 Dead of Night, titre original de PhiCorp, troisième épisode deTorchwood : Le Jour du Miracle, la quatrième saison de la série télévisée britannique Torchwood.